Bituminaria acaulis (Steven) C.H.Stirt., 1981 è una pianta perenne della famiglia delle Fabaceae.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

Psoraleeae